Erdélyi György Georgius Sylvanus 17. századi klasszika-filológus, orvos neve Szinnyeinél
Erdélyi György (? – ?) úszó olimpikon (1936)
Erdélyi György (1923–1983) újságíró
Erdélyi György (1947-2013) atléta, gerelyhajító, edző